Владимир Михайлович Якубов (1868 — ?) — деятель российских спецслужб, полковник ОКЖ (1916), начальник Контрразведывательного отделения Петроградского военного округа.

Биография 
В 1887 году после окончания Нижегородского кадетского корпуса и 3-го военного Александровского училища по 1-му разряду, произведён в хорунжии и был определён в 3-й Кубанский пластунский батальон. В 1891 году произведён в сотники.

В 1895 году был  переведен в Отдельный корпус жандармов с назначением  адъютантом  Рязанского  ГЖУ. В 1897 году произведён в штабс-ротмистры с назначением исполняющим должность помощника начальника Донского областного жандармского управления по Усть-Медведицкому и Хопёрскому округам. В 1898 году произведён в ротмистры. С 1902 года помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления по Лубенскому и Миргородскому уездам, с  1903 года по городу Полтава, с 1904 года в Полтавском, Константиноградского, Кобелякского и Миргородского уездов.

С 1908 года состоял в резерве чинов при Санкт-Петербургском губернском жандармском управлении. В 1909 году произведён в подполковники. С 1911 года помощник делопроизводителя Особого делопроизводства Отдела Генерал-квартирмейстера ГУ ГШ.

С 1914 года прикомандирован к Одесскому губернскому жандармскому управлению.С 1915 года помощник начальника Разведывательного отделения 7-й армии. В  1916 году произведён в полковники с назначением начальником Контрразведывательного отделения Петроградского военного округа.

С 1919 года в распоряжении генерал-квартирмейстера и в Контрразведывательном отделении штаба Северо-Западной армии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Якубов Владимир Михайловична сайте Русская Эстония

Полковники (Российская империя)
Чины Отдельного корпуса жандармов
Контрразведка
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Северо-Западная армия